Tetela de Ocampo, een plaats in de Mexicaanse deelstaat Puebla
 Tetela del Volcán, een plaats in de Mexicaanse deelstaat Morelos